Shunga peut désigner:
 Shunga, une gravure érotique japonaise.
 Shunga, une dynastie hindoue.